La nazionale di pallavolo femminile della Mongolia è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Mongolia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Mongolia.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

Giochi asiatici

Voci correlate
 Nazionale di pallavolo maschile della Mongolia